

Persone

 Alberto Segre – (1889 - 1944) vittima dell'Olocausto italiano
Andrea Segre (1976) – regista italiano
Beniamino Segre (1903-1977) – matematico italiano
Bruno Segre (1918) – avvocato, giornalista e politico italiano
Cesare Segre (1928-2014) – filologo, semiologo e critico letterario italiano
Corrado Segre (1863-1924) – matematico italiano
Daniele Segre (1952) – regista italiano
Dino Segre, in arte Pitigrilli (1893-1975) – scrittore e aforista italiano
Emilio Segrè (1905-1989) – fisico italiano naturalizzato statunitense
Giacomo Segre (1839-1894) – militare italiano
Giuliana Segre (1911-2009) – traduttrice, scrittrice e antifascista italiana
Guido Segre (1881-1945) – imprenditore e funzionario italiano
Liliana Segre (1930) – superstite italiana dell'Olocausto e senatrice a vita
Luigi Segre (1919-1963) – imprenditore, ingegnere e pilota automobilistico italiano
Mario Segre (1904-1944) – epigrafista italiano
Roberto Segre (1872-1936) – generale e storico italiano
Salvatore Segrè Sartorio (1865-1949) – dirigente d'azienda e politico italiano
Sergio Camillo Segre (1926) – politico italiano
Sion Segre Amar (1910-2003) – scrittore italiano
Umberto Segre (1908-1969) – ebreo laico e antifascista italiano
Vittorio Dan Segre (1922-2014) – diplomatico, scrittore e giornalista israeliano di origine italiana

Geografia
Torres de Segre – comune della comunità autonoma della Catalogna – Spagna
Artesa de Segre – comune della comunità autonoma della Catalogna – Spagna
Segre – fiume della Francia e della Spagna, affluente dell'Ebro

Altro
29910 Segre – asteroide della fascia principale
 Segre – singolo di Sohn del 2022

Pagine correlate 
 Segré (disambigua)

es:Segre